Вальес:

 Вальес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия
 Вальес, Адриан (род. 1986) — испанский автогонщик.
 Вальес-де-Паленсуэла — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос.
 Вальес-Оксиденталь — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Барселона.
 Вальес-Орьенталь — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Барселона.